Sudbrook ist der Name folgender  geographischer Objekte in Großbritannien:
 Sudbrook (Lincolnshire), ein Ort in Lincolnshire
 Sudbrook (Monmouthshire), ein Ort in Wales

 Sudbrook (Fluss), ein Fluss in London